Флаг городского округа ЗАТО «Город Зеленого́рск» Красноярского края Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное синее полотнище с соотношением сторон 2:3, несущее вдоль нижнего края красную волнистую полосу в 1/6 ширины, отделённую узкой жёлтой волнистой полосой в 1/40 ширины полотнища, и в крыже — жёлтые фигуры из герба города: три веерообразно расходящихся луча и знак атома в виде трёх переплетённых нитевидных вытянутых колец, окружающих круг».

Обоснование символики 
За основу композиции флага положена идея «Зеленогорск — город атомщиков». Вся история города неразрывно связана с развитием ядерного производственного комплекса, атомного машиностроения, производством оружейного плутония, изотопов, разделительного уранового производства — что отражено знаком «мирного атома».

Кроме того, круг, как одна из наиболее широко употребляемых фигур — символ вечности, совершенства, непрерывного развития мироздания, аллегорически передает концентрацию умственных, интеллектуальных, физических сил человека.

Три расходящихся луча аллегорически символизируют стремление ввысь, к совершенству, и вместе с тем, символика трёх лучей многозначна:

— сама по себе цифра «три», — число совершенное (троица, тройственный союз) и означает средоточие целостности;

— сила трёх универсальна и олицетворяет трёхчастную природу мира: небо, земля, вода;

— три луча образно показывают элемент въездной стелы, символизирующей по замыслу архитекторов укрощённый мирный атом в ладонях рук.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, богатства, величия, постоянства, прочности, силы, великодушия, интеллекта и солнечного света.

Синяя часть флага аллегорически показывает географическое расположение города на реке Кан и аллегорически передает красоту природы, окружающей город. Синий цвет (лазурь) — символ красоты, истины, чести и добродетели.

Красная волнистая часть полотнища образно передает этническое название таёжной реки: кан — «кровь». Красный цвет — символ энергии, силы, любви, мужества.

Примечания 

флаг
Флаги с изображением атома